Серия А 2010/2011 — 79-й чемпионат Италии по футболу. Сезон начался 28 августа 2010 года и завершился 22 мая 2011 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аталанта», «Сиена» и «Ливорно». Их заменили «Лечче» и «Чезена», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2009/10, а также «Брешиа», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Представительство по областям

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

В список бомбардиров включены игроки с 10 и более голамиСписок ассистентов на ESPN Soccernet.

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А

2010/2011
Футбол в Италии в 2010 году
Футбол в Италии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011